William Carey puede referirse a:

Sir William Carey (1500 - 1528), cortesano inglés, favorito de Enrique VIII; o
William Carey: (1761 – 1834), misionero protestante inglés y ministro bautista, conocido como el "padre de las misiones modernas".